Plusieurs régiments d’infanterie du Royaume de France ont reçu la dénomination « régiment de Béarn » :
 Le régiment de Béarn, renommé le  «  d'infanterie de ligne »
 Le régiment de Béarn (1636-1644)
 Le régiment de Béarn (1684-1762) 

Homonymie d'unités militaires